La Sihl, une rivière de Suisse.
 Sihl, une série de bande dessinée.

Voir aussi 
 Lac de Sihl